Formula 1, abreviată F1, este clasa regină a competițiilor auto de tip monopost organizate de Federația Internațională de Automobilism (FIA), forul ce guvernează sporturile cu motor. Cuvântul „formula” din denumirea acestei competiții se referă la un set de reguli pe care toți participanții și toate mașinile trebuie să le respecte. Un sezon de F1 este alcătuit dintr-o serie de curse, cunoscute sub denumirea de Mari Premii, organizate, de obicei, pe circuite construite în acest scop. În unele cazuri, cursele sunt găzduite de străzile unor orașe. În funcție de poziția pe care termină fiecare cursă, piloții primesc puncte, pe baza cărora se întocmește un clasament. Astfel, la sfârșitul fiecărui an competițional, pilotul care acumulează cele mai multe puncte este încoronat Campion Mondial. De la debutul acestei competiții (Marele Premiu al Marii Britanii din ) și până la , s-au desfășurat 1.079 curse de Campionat Mondial.

Michael Schumacher și Lewis Hamilton dețin recordul pentru cele mai multe campionate câștigate (7). Hamilton are în palmares 103 victorii, 103 pole position-uri și 191 de podiumuri care reprezintă, de asemenea, recorduri. Fernando Alonso este pilotul care a participat la cele mai multe Mari Premii - 358, dar și cel care a luat startul în cele mai multe - 356. Cea mai bine reprezentată țară este Regatul Unit care a avut de-a lungul timpului 163 de piloți înscriși în această competiție. Zece țări au fost reprezentate de doar un singur pilot. Cea mai recentă țară participantă este China, ea debutând în F1 odată cu participarea lui Zhou Guanyu la . Acesta a concurat pentru Alfa Romeo. Cel mai recent pilot care a debutat în Formula 1 este Nyck de Vries, la .

Piloți

Piloții care, de-a lungul timpului, au participat doar la sesiunea de antrenamente oficiale, desfășurată vinerea și care nu au concurat practic, nu sunt incluși în această listă.

După țară 
În cursele Campionatului Mondial au participat până acum piloți din 41 de țări. Regatul Unit a avut cei mai mulți reprezentanți - 164. Locul doi este ocupat de Statele Unite ale Americii, cu 158 de piloți. Acest lucru se datorează în principal faptului că între 1950 și 1960 cursa Indianapolis 500 făcea parte din calendarul Campionatului Mondial al Piloților. Se întâmpla foarte rar ca la această cursă să participe piloți din afara Statelor Unite ale Americii. Pe locul al treilea se află Italia cu 99 de piloți. La prima cursă (Marele Premiu al Marii Britanii din 1950) au luat startul piloți din 9 țări. Cea mai nouă țară din Formula 1 este China, al cărei prim reprezentant, Zhou Guanyu, a debutat în . Această statistică este conformă cu realitatea existentă după .

Note
 În decursul anilor, numărul de puncte acordate celor ce încheiau cursa a variat. De asemenea, până în 1950 nu toate punctele acumulate erau luate în considerare la alcătuirea clasamentului Campionatului Mondial. Astfel, numărul din paranteză reprezintă punctajul total, iar cel din afara parantezei reprezintă punctajul înregistrat în clasamentul Campionatului Mondial. Pentru mai multe informații vezi lista sistemelor de punctaj.
 Ascari a împărțit podiumuri cu Dorino Serafini (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Italiei - 1950) și cu José Froilán González (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Franței - 1951).
 Ayulo a împărțit un podium cu Jack McGrath (locul al 3-lea, în Indianapolis 500 - 1951).
 În Marele Premiu al Germaniei - 1952, Bechem a concurat sub pseudonimul Bernd Nacke.
 Behra a împărțit un podium cu Cesare Perdisa (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Principatului Monaco - 1955).
 Bettenhausen a împărțit un podium cu Paul Russo (locul al 2-lea, în Indianapolis 500 - 1955).
 Bonetto a împărțit podiumuri cu Nino Farina (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Italiei - 1951) și cu José Froilán González (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Olandei - 1953).
 Brooks a împărțit o victorie cu Stirling Moss (Marele Premiu al Marii Britanii - 1957).
 Carter a împărțit un podium cu Sam Hanks (locul al 3-lea, în Indianapolis 500 - 1953).
 Collins a împărțit podiumuri cu Juan Manuel Fangio (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Principatului Monaco - 1956 și în Marele Premiu al Italiei - 1956) și cu Alfonso de Portago (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Marii Britanii - 1956).
 Fagioli a împărțit o victorie cu Juan Manuel Fangio (Marele Premiu al Franței - 1951).
 Fangio a împărțit victorii cu Luigi Fagioli (Marele Premiu al Franței - 1951) și cu Luigi Musso (Marele Premiu al Argentinei - 1956).
 Fangio a împărțit podiumuri cu Peter Collins (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Principatului Monaco - 1956 și în Marele Premiu al Italiei - 1956).
 Farina a împărțit podiumuri cu José Froilán González/Maurice Trintignant (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Argentinei - 1955), cu Felice Bonetto (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Italiei - 1951) și cu Maurice Trintignant/Umberto Maglioli (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Argentinei - 1955).
 González a împărțit podiumuri cu Alberto Ascari (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Franței - 1951), cu Mike Hawthorn (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Germaniei - 1954), cu Nino Farina/Maurice Trintignant (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Argentinei - 1955), cu Felice Bonetto (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Olandei - 1953) și cu Umberto Maglioli (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Italiei - 1954).
 Hanks a împărțit un podium cu Duane Carter (locul al 3-lea, în Indianapolis 500 - 1953).
 Hawthorn a împărțit un podium cu José Froilán González (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Germaniei - 1954).
 Hans Heyer a luat startul ilegal întrucât el nu se calificase
 Numele lui Jean a fost scris greșit pe o listă de start („Jean Max”); această greșeală este des repetată în statistici
 Lombardi este singura femeie din Formula 1 care a punctat în clasamentul Campionatului Mondial.
 Maglioli a împărțit podiumuri cu José Froilán González (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Italiei - 1954) și cu Nino Farina/Maurice Trintignant (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Argentinei - 1955).
 McGrath a împărțit un podium cu Manny Ayulo (locul al 3-lea, în Indianapolis 500 - 1951).
 Moss a împărțit o victorie cu Tony Brooks (Marele Premiu al Marii Britanii - 1957).
 Moss a împărțit podiumuri cu Cesare Perdisa (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Belgiei - 1956) și cu Maurice Trintignant (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Argentinei - 1960).
 Musso a împărțit o victorie cu Juan Manuel Fangio (Marele Premiu al Argentinei - 1956).
 Oppitzhauser a vrut să participe în Marele Premiu al Austriei - 1976, dar i-a fost refuzată dorința de a lua parte la antrenamente, pe motivul lipsei de experiență.
 Perdisa a împărțit podiumuri cu Jean Behra (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Principatului Monaco - 1955) și cu Stirling Moss (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Belgiei - 1956).
 Richardson s-a calificat al 10-lea la Marele Premiu al Italiei - 1951, dar neavând carnetul de conducere corespunzător nu i s-a permis să ia startul.
 Russo a împărțit un podium cu Tony Bettenhausen (locul al 2-lea, în Indianapolis 500 - 1955).
 Schumacher a fost descalificat din sezonul de Formula 1 din 1997; cele 78 de puncte obținute până la momentul descalificării au fost contabilizate.
 Serafini a împărțit un podium cu Alberto Ascari (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Italiei - 1950).
 Trintignant a împărțit podiumuri cu José Froilán González/Nino Farina (locul al 2-lea, în Marele Premiu al Argentinei - 1955), cu Nino Farina/Umberto Maglioli (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Argentinei - 1955) și cu Stirling Moss (locul al 3-lea, în Marele Premiu al Argentinei - 1960).
A concurat doar în cursele Indianapolis 500; între 1950 și 1960 acestea au fost incluse în calendarul competițional al Campionatului Mondial.
 Alberto Ascari, Jean Behra, Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Mike Hawthorn, Onofre Marimón și Stirling Moss au fost creditați cu cel mai rapid tur de pistă în Marele Premiu al Marii Britanii - 1954; în acea perioadă, acest lucru era echivalent cu obținerea unui punct în clasamentul piloților. Astfel, fiecare a primit 0,143 puncte. Cu toate acestea, cele 0,143 puncte nu se regăsesc în punctajul final al lui Fangio.

Note 
Generale

Specifice

Liste de sportivi
Formula 1
Pagini peste 100K